Ел Арбол има више значења:

 Ел Арбол (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Арбол (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арбол, Долорес Сервантес Сантана (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арбол (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арбол (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Арбол (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Арбол (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Арбол (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Арбол (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Арбол (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арбол (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику